Spojením Velká jezera může být označováno:

 Velká jezera – skupina jezer v Severní Americe v povodí řeky svatého Vavřince.
 Africká Velká jezera – skupina jezer v Africe kolem Velké příkopové propadliny.
 Velká jezera (Mongolsko) – skupina jezer v západním Mongolsku.